Ulinski ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Ulinski (1919–2006), US-amerikanischer Football-Spieler und -Trainer
 Franz Abdon Ulinski (1890–1974), österreichischer Ingenieur und Raumfahrtpionier
 Otto Ulinski, KPD-Führer in Fürstenwalde (Spree) um 1919